Vlag van Rijswijk (Zuid-Holland)
Vlag van Rijswijk (Noord-Brabant)